Бостон Ред Сокс () — профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс. C 1912 и по настоящее время, команда играет домашний игры на «Фенуэй Парк». Прозвище команды «Босокс» (), от комбинации слов «Бостон» и «Сокс». Также команду называют «Багровым шлангом» () и «Командой старого городка» (). Наиболее распространенное среди болельщиков прозвище «Сокс» ().

Сезоны

Статистика за все время

Примечания

Ссылки 
www.baseball-reference.com Boston Red Sox

 
Бостон Ред Сокс